El Redondel puede referirse a:

El Redondel, en Tauromaquia es el nombre con el que se conoce al sitio en donde se lidian los toros frente al público, también conocido como Ruedo, se le llama así por tener generalmente forma circular.

En Ecuador y El Salvador, tipo de intersección vial también conocido como rotonda.

En México, periódico especializado en el arte de tauromaquia fundado por Abraham Bitar y Alfonso de Icaza en la Ciudad de México, funcionó entre los años 1920 y 1990. Tras la muerte de sus fundadores estuvo dirigido por Alberto Bitar.